Троїцький Олексій Олексійович — російський шаховий етюдист
 Троїцький Артемій Ківович — російський музичний критик
 Троїцький Всеволод Сергійович — радянський фізик, член-кореспондент АН СРСР
 Троїцький Герман Васильович — радянський біохімік, член-кореспондент АН УРСР
 Троїцький Іван Віссаріонович — український лікар-педіатр
 Троїцький Микола Дмитрович (1965—2015) — солдат резерву МВС України, учасник російсько-української війни.
 Троїцький Микола Олександрович — російський архітектор
 Троїцький Микола Олексійович — російський історик
 Троїцький Сергій Євгенович — російський музикант, лідер гурту «Корозія металу»
 Троїцький Владислав Юрійович — театральний актор

Троїцький — селище міського типу, Губкінський міський округ, Бєлгородська область
 Троїцький — селище, Алейський район, Алтайський край
 Троїцький — село, Благоварський район, Башкортостан
 Троїцький — селище, Ічалківський район, Мордовія
 Троїцький — виселок, Кілемарський район, Марій Ел
 Троїцький — селище, Оренбурзький міський округ, Оренбурзька область
 Троїцький — селище, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Новий Троїцький
 Троїцьке